Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1962/63. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

Голмайстор:
 За Славия: Мишев – 2.

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6